25-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в спортивном комплексе «Стадион мира и дружбы» в Пирее (Греция) с 3 по 14 июня 1987 года.

В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных, разделённые на 2 группы. На групповом этапе команды играли между собой по круговой системе. Из каждой группы выходили четыре команды с наибольшим количеством очков. При равенстве очков следующим показателем становился результат игры между претендующими на одно и то же место командами. На финальном этапе в четвертьфинальных матчах команды, занявшие более высокие места в группе А, играли с командами, занявшими более низкие места в группе В. В полуфинале команда, занявшая более высокое место в своей группе, играла с командой, занявшей более низкое место в этой же группе или с её победительницей в четвертьфинальном матче. Команды, проигравшие в полуфинале, встречались в матче за третье место.

Чемпионом стала сборная Греции, завоевавшая первый в своей истории чемпионский титул. Серебряным призёром стала сборная СССР, а бронзовым — сборная СФРЮ. Лучший бомбардир и самый ценный игрок чемпионата — Никос Галис (Греция).

Участники

Групповой этап

Финальный этап

Матчи за 5-8 места

Матчи за 9-12 места

Финал

Чемпион и призёры

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры (в среднем за игру) 
  Никос Галис — 37,0 (8 игр)
  Дорон Джамчи — 31,7 (7)
  Дариуш Зелиг — 26,4 (8)
  Антонелло Рива — 24,5 (8)
  Михаэль Якель — 23,8 (8)

Ссылки 
 Мужской чемпионат Европы 1987 года на сайте ФИБА Европа
 Мужской чемпионат Европы 1987 года на сайте ФИБА

 
1987 год в баскетболе
Июнь 1987 года
Чемпионаты Европы в Греции
Спорт в Греции в 1987 году
Международные соревнования по баскетболу в Греции
Чемпионаты Европы в 1987 году
Международные спортивные соревнования в Пирее